Das Mixed der French Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Kristie Boogert und Menno Oosting. Das Finale gewann die Paarung Mark Woodforde / Larisa Neiland gegen John-Laffnie de Jager / Jill Hetherington mit 7:68 und 7:64.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Mixed der French-Open 1995

Mixed
1995